Пьер Берже́ ( и ) — французские фамилия и имя. Известные носители:
 Берже, Пьер (1930—2017) — французский промышленник и меценат, один из основателей дома моды Yves Saint Laurent.
 Берже, Пьер (1968—2015) — французский предприниматель, президент строительной компании Eiffage.